Gondolierzy znad Wisły – piosenka Ireny Jarockiej
 Gondolierzy znad Wisły – album Ireny Jarockiej